Barillas kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Barillas, Departamento de Huehuetenango,

Spanien 

 Barillas (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Barillas (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra,